Az 1978-as Roland Garros női versenyét a román Virginia Ruzici nyerte a jugoszláv Mima Jausovec előtt.

Kiemeltek 

  Mima Jausovec (Döntős)
  Virginia Ruzici (Bajnok)
  Regina Marsikova (Elődöntő)
  Nancy Richey (Második kör)
  Kathy May (Negyeddöntő)
  Janet Newberry (Első kör)
  Katja Ebbinghaus (Második kör)
  Laura Du Pont (Első kör)

  Renáta Tomanová (Második kör)
  Florenta Mihai (Első kör)
  Jeanne Evert (Második kör)
  Michelle Tyler (Második kör)
  Fiorella Bonicelli (Negyeddöntő)
  Mariana Simionescu (Harmadik kör)
  Mareen Louie (Második kör)
  Caroline Stoll (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1